Die ETTU Champions League wurde in der Saison 2018/19 zum 21. Mal veranstaltet. Als Titelverteidiger trat der deutsche Verein Borussia Düsseldorf an. Insgesamt nahmen 16 Mannschaften aus neun Ländern teil (vier aus Frankreich, drei aus Deutschland, je zwei aus Polen und Russland, je eine aus Dänemark, Österreich, Portugal, Schweden und Tschechien), die auf vier am 6. Juli 2018 ausgeloste Gruppen aufgeteilt wurden. Dort wurden im Ligamodus mit Hin- und Rückspielen die acht Teilnehmer der K.-o.-Runde ausgespielt, in der jede Begegnung wiederum aus Hin- und Rückspiel bestand. Sieger wurde zum fünften Mal der russische Verein Gazprom Fakel Orenburg.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Hauptrunde

Weblinks 
 Die ETTU Champions League auf ETTU.org

Einzelnachweise 

2018
Tischtennisveranstaltung 2018
Tischtennisveranstaltung 2019